Bittersweet може мати значення:

Музичні альбоми 

 Bittersweet (альбом King), 1985
 Bittersweet (альбом Casiopea), 2000
 Bittersweet (альбом Блю Кантрелла), 2003
 Bittersweet (альбом Кейсі Чемберс), 2014
 Bittersweet (альбом Brunettes Shoot Blondes), 2014

Пісні 

 Bittersweet (пісня Hoodoo Gurus), 1985
 Bittersweet (пісня Fuel), 1998
 Bittersweet (пісня Apocalyptica), 2004
 Bittersweet (пісня Софі Елліс-Бекстор), 2010
 Bittersweet (пісня Фантазії Барріно), 2010
 Bittersweet (пісня Arashi), 2014